SDV Barneveld, een voetbalclub uit de Nederlandse plaats Barneveld
SDV Rotterdam, een voetbalclub uit Rotterdam
Paters Vocationisten (in het Latijn de Societas Divinarum Vocationum), een katholieke congregatie;
Sport, Dienstverlening en Veiligheid, een studierichting in Nederland binnen het vmbo.